Clay City puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Clay City (Illinois), villa en el condado de Clay, Illinois.
 Clay City (Indiana), pueblo en el condado de Clay, Indiana.
 Clay City (Kentucky), ciudad en el condado de Powell, Kentucky.
 Municipio de Clay City (condado de Clay, Illinois), municipio en el condado de Clay, Illinois.